est la formule brute de plusieurs isomères.

 dapsone, numéro CAS 
 énoximone, numéro CAS